Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1991 war die achte Saison der DTM. Der erste Lauf fand am 31. März 1991 auf dem belgischen Circuit Zolder und der letzte Lauf der Saison am 29. September auf dem Hockenheimring statt. Danach folgten noch am 6. und 20. Oktober zwei ITR-Cup-Rennen in Brünn und in Donington. Die Ergebnisse der DTM- und der ITR-Cup-Läufe wurden für die ITR-Fahrerpokalwertung zusammengezählt.

Insgesamt wurden 24 Rennen in Deutschland, der Tschechoslowakei, Großbritannien und Belgien gefahren. Jeweils wurden zwei Läufe an einem der 12 Rennwochenenden durchgeführt.

Gesamtsieger der DTM-Fahrerwertung wurde Frank Biela im Audi V8 quattro DTM Evo mit 174 Punkten. Den ITR-Fahrerpokal-Titel gewann ebenfalls Biela mit 218 Punkten.

Audi gelang es als erstem Hersteller in der DTM-Geschichte den Titel in einer Folgesaison zu verteidigen.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 29 Fahrer in die DTM-Punktewertung. Die Punkte der ITR-Cup-Rennen in Brünn und Donington flossen nicht in die DTM-Punktewertung ein. In der ITR-Fahrerpokal-Wertung wurden die DTM-Punkte und die Punkte aus den ITR-Rennen zusammen addiert.

Anmerkungen

Weblinks 
 Die DTM-Saison 1991 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1991
Motorsportsaison 1991